Сон может означать:
 Сон — процесс пребывания в состоянии с минимальным уровнем сознания и пониженной реакцией на окружающий мир.
 Сновидение — череда образов, возникающих в мозгу спящего человека.

Топонимы 
 Сон () — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Сон — железнодорожная станция в Боградском районе Хакасии, в селе Сонское.
 Сон — село в Хакасии.
 Сон-Сервера — населённый пункт и муниципалитет в Испании.

Реки 
 Сон — река в Индии.
 Сон — река в Хакасии.
 Сон — река бассейна Иртыша.
 Сон — река бассейна Амура.

Фамилии 
 Сон, Александр Чегуевич (род. 1988) — российский самбист.
 Сон, Лаврентий Дядюнович (род. 1941) — советский и казахстанский кинорежиссёр.
 Сон, Масаёси (род. 1957) — японский предприниматель, генеральный директор компании SoftBank.
 Сон, Семён Авангардович (род. 1951) — советский и российский пианист-виртуоз, композитор, профессор Барселонской академии музыки.
 Саша Сон, Sasha Son (Дмитрий Шавров — Дима Шавровас, род. 1983) — певец из Литвы.
 Сон, Соня — американская актриса и сценарист.
 
 Сон Чеён (род. 1999) — южнокорейская певица группы Twice.
 Сон Сынван (род. 1994) — южнокорейская певица группы Red Velvet.
 Сон Гоку
 Сон Гён Тхэк
 Сон Джэмён
 Сон Джон Гук
 Сон Джон Хён
 Сон Джэги (1967—2013) — южнокорейский общественный деятель, правозащитник и гражданский активист[2], философ-либералист и антифеминист.
 Сон Донун
 Сон, Игорь (род. 1998) — казахский тяжелоатлет.
 Сон Кан Хо
 Сон Ки Джон
 Сон Му
 Сон Мин Ги (род. 1999) - участник южнокорейской группы Ateez.
 Сон Нгок Тхань (1908—1977) — камбоджийский политический и государственный деятель, республиканец и националист, премьер-министр Камбоджи в 1945 и 1972 годах.
 Сон Санн (1911—2000) — камбоджийский политик, член королевских правительств, премьер-министр Камбоджи в 1967—1968 годах.
 
 Сон Сен (1930—1997) — камбоджийский политик, входивший в руководство красных кхмеров.
 Сон Си Бэк
 Сон Сок У
 Сон Сун Чхон (1934—2019) — корейский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр в Мельбурне (1956).
 Сон Тхэ Джин (род. 1988) — южнокорейский тхэквондист.
 Сон Хын Мин
 Сон Чжэ Рим

Сокращения 
 Сеть основного напряжения
 Силы общего назначения
 Система оптического наблюдения
 Станция орудийной наводки

Фильмы 
 Сон — советский фильм 1964 года.
 Сон — советский фильм 1987 года.
 Сон — азербайджанский фильм 2001 года.

Прочее 
 Сон — единица громкости.
 Сон — стиль кубинской музыки.
 Сон — семейство латиноамериканских танцев.
 «Сон» — рассказ Велимира Хлебникова (1915).
 «Сон» — рассказ Агаты Кристи (1939).
 Сон — картина Сальвадора Дали.
 Сон — главный герой серии комиксов The Sandman.

 Сон — процесс пребывания в одном из состояний пониженного энергопотребления.
 Сон — состояние процесса в режиме ожидания каких-то событий, при котором не происходит потребления ресурсов.
 Сон-буддизм — корейское течение в чань-буддизме.
 Сон-трава — растение семейства Лютиковые.

См. также 
 Сны
 Сон в красном тереме
 Сон в летнюю ночь (значения)
 Сон в руку, или Чемодан
 Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения
 Сон Сципиона
 Сон Сципиона (роман)
 Сон Харви